Combo est l'abréviation anglaise  du mot combination (combinaison). En français, le mot est également employé et en particulier dans les domaines suivants :
 Dans la finance, c'est l'achat et la vente de deux options de sens inverse et de valeur similaire, créant un produit à coût nul.  
 Dans les jeux vidéo, un combo est un enchaînement d'actions, qui se différencie d'une quelconque série d'actions, exécutées les unes après les autres par le timing et le choix des éléments de l'enchaînement.
 Dans le cinéma, c'est un petit enregistreur (à bande ou disque dur) diffusant l'image et le son issu de la prise tournée via la reprise vidéo de la caméra principale.
 Dans les jeux de cartes à collectionner, un combo  est une combinaison des actions de deux cartes ou plus dont l'effet  combiné est plus élevé que la somme des cartes prises séparées. Le  synonyme de cet effet est synergie.
 Dans l'édition et la vente de films sur support disque, le mot combo signifie que le coffret est composé à la fois d'un DVD et d'un Blu-Ray
 Dans le domaine musical, le mot combo possède deux acceptions, il peut désigner :
 Un boîtier où l'on retrouve à la fois un haut-parleur et un amplificateur pour guitare électrique, couplé à son préamplificateur. Le  plus souvent, on retrouve le terme "ampli"  pour désigner un combo. Il permet ainsi au propriétaire de disposer d'un  système "tout-en-un" simplifiant  ainsi le dispositif nécessaire à l'utilisation de l'instrument.
 Un petit ensemble musical : le mot combo est ainsi présent dans le nom de plusieurs groupes (exemple : El Gran Combo, Paris Combo, Cortijo y su  Combo, Cuban Jazz Combo, L.A. Mambo Combo, Tabou Combo (kompa)).
 Dans le  domaine informatique, un lecteur combo est un graveur/lecteur de CD permettant également la lecture (et uniquement la lecture) de DVD ; un lecteur combo Blu-Ray lit mais ne grave pas les disques de type Blu-Ray.
En montagne, c'est le recours à deux sports de pleine nature pour atteindre un point haut et en redescendre : trail running, escalade, alpinisme, ski-alpinisme, speed riding, ski extrême, snowboard, parapente, VTT, base-jump...
 Dans le street art, un combo est une œuvre qui rassemble les stickers de différents artistes. Un combo peut être d'ampleur variable : de quelques stickers, il peut atteindre le nombre de plusieurs centaines.
 Combo (artiste), ou Combo Culture Kidnapper, pseudonyme d'un street artiste français.
 Le parc naturel de Combo est quant à lui une réserve écologique de l'île Maurice.

Voir aussi 
 Combo-box
 Opel Combo